Порт-Саи́д (, Бур-Саи́д) — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Порт-Саид. Расположена на северо-востоке страны, у входа в Суэцкий канал. Почти всю территорию мухафазы занимает город Порт-Саид.

Административное деление 
Мухафаза состоит из города Порт-Фуад и 5 основных районов Порт-Саида:
 Зухур (район Цветы)
 Шарк (район Восток)
 Манах (район Климат)
 Араб (район Арабы)
 Дауахи (пригороды)

Экономика 
Основным сектором экономики является торговля. 1 января 1976 года, во время правления Анвара Садата, в мухафазе была создана свободная экономическая зона, в которой все импортируемые товары не облагаются таможенными сборами, что послужило причиной для экономического подъёма города Порт-Саид. Позднее здесь было основано ряд предприятий по производству готовой одежды, которая поставляется в США и страны Европы. В свободной экономической зоне работает около 500 000 рабочих, приезжающих сюда ежедневно на работу из Александрии, Дакахлии и Шаркии.

Известные жители, уроженцы 
 Мохаммед Зидан — футболист, игрок сборной Египта.

Примечания

Ссылки 
 Port Said Governorate  Официальный сайт (на арабском языке)
 Список губернаторов Порт-Саида (на арабском)

Мухафазы Египта